Skály può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Skály, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Skály, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale